Если бы я был королём — () опера Адольфа Адана
 Если бы я был королём (фильм) — () фильм 1938 года, лауреат премии «Оскар»